Megarhyssa (, от  «большой» и Rhyssa) — род наездников из семейства Ichneumonidae. Личинки паразитируют на личинках рогохвостов.

Список видов 
Некоторые виды рода:

Ссылки 
 Genus Megarhyssa
 Фото — мегарисса жемчужная (Megarhyssa perlata)

Rhyssinae
Роды перепончатокрылых